Syrén (alternativt 'Sirén') är ett svenskt efternamn, varav en släkt har ett registrerat heraldiskt vapen.

Personer med efternamnet Syrén 
Eva-Lis Sirén (1954–), förbundsordförande för Lärarförbundet
Håkan Syrén (1952–), svensk general och före detta överbefälhavare
Leif Syrén (1943–), svensk socionom, frilansjournalist och författare
Lisa Syrén (1955–), svensk journalist
Mikael Syrén (1965–), författare och regissör

735 personer bär detta namn i Sverige.

Källor

Noter

Externa länkar 
 släkten Syrén på Svenska Heraldiska Föreningen

Svenska efternamn